Nakuru označuje více míst ve státě Keňa:

 Nakuru (město) – město v provincii Rift Valley
 Nakuru (jezero) – bezodtoké jezero v Keni
 Nakuru (distrikt)